Le Pays Rochefortais est une structure de regroupement de collectivités locales françaises, située dans le département de la Charente-Maritime et la région Nouvelle-Aquitaine. Son président élu en 2008 est Claude Champagne, maire de Cabariot.

Description

Le pays a été créé le  et le conseil de développement associé en octobre 2002.

Communes membres

Le pays Rochefortais ne doit pas être confondu avec la communauté d'agglomération du Pays Rochefortais car il comprend l'ensemble de celle-ci mais aussi la communauté de communes du Sud-Charente, soit un total de 26 communes.

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Intercommunalités de la Charente-Maritime
 Administration de la Charente-Maritime

Liens externes 
 Site du pays Rochefortais
 Système d'information régional : pays Rochefortais

Rochefortais